Манчуа има више значења:
 Манчуа (Вирџинија)
 Манчуа (Јута)
 Манчуа (Охајо)